Челя́бинск — название станций Южно-Уральской железной дороги:
 Челябинск-Главный — узловая станция, главный железнодорожный вокзал Челябинска.
 Челябинск-Грузовой.
 Челябинск-Южный.